Bayport (Floride) ;
 Bayport (Minnesota) ;
 Bayport (New York) ;

Homonymie de localités aux États-Unis